Yao Jie est le nom de :

 Yao Jie (née en 1977), joueuse néerlandaise de badminton
 Yao Jie (né en 1990), perchiste chinois